Барри, Джон:
 Барри, Джон (1933—2011) — английский композитор.
 Барри, Джон (1745—1803) — морской офицер, участник Войны за независимость США.
 Барри, Джон (1873—1940) — американский шахматист, мастер.
 Барри, Джон (1935—1979) — британский художник-постановщик.
 Барри, Джон (род. 1947) — американский писатель и историк.